Numenius steht für:

 den griechischen Personennamen Numenios (latinisierte Form)
 Numenius (Rhetor), Verfasser eines Trostgedichts zum Tod des Antinoos
 die Gattung der Brachvögel (wissenschaftlicher Name der Gattung)